Pedro II de Portugal;
 Pedro III de Portugal;
 Pedro, Príncipe do Brasil.